Урываево — село в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Административный центр Урываевского сельсовета.

География 
Расположено к северу от реки Бурлы, при автодороге . Абсолютная высота — 171 метр над уровнем моря.

История 
Основано в 1821 году. В 1926 году в селе имелось 649 хозяйств и проживало 3714 человека (1770 мужчин и 1944 женщины). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Урываевского сельсовета Панкрушихинского района Каменского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 %.

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района